Koulibaly ist ein westafrikanischer Familienname.

Namensträger 
 Harouna Koulibaly (* 1962), nigrischer Autor und Filmregisseur, siehe Harouna Coulibaly (Autor)
 Kalidou Koulibaly (* 1991), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Koulibaly (* 1957), Politiker der Elfenbeinküste, Präsident der Nationalversammlung
 Pan Pierre Koulibaly (* 1986), burkinischer Fußballspieler
 Paul Koulibaly (* 1986), burkinischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Coulibaly

Familienname
Afrikanischer Personenname